Hedayat est un nom répandu dans le monde iranien. Il est porté notamment par :
 Mehdi Gholi Hedayat (1864-1955) est un écrivain et musicologue iranien
 Sadegh Hedayat (1903-1951) : écrivain et traducteur iranien
 Hedayat Amine Arsala (1942-) est un homme politique afghan.

Pseudonyme :
 Dashiell Hedayat est un des pseudonymes de l'écrivain Jack-Alain Léger sous lequel il a publié l'album Obsolete en 1971.

Patronyme iranien